

264001–264100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 264001 ||  || 21 jul 2009 || Hibiscus || N. Teamo || Ursula || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 264002 ||  || 27 jul 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 264003 ||  || 28 jul 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 264004 ||  || 26 jul 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 264005 ||  || 28 jul 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 264006 ||  || 28 jul 2009 || Sierra Stars || R. Matson || Ursula || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 264007 ||  || 28 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 264008 ||  || 28 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 264009 ||  || 19 jul 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 264010 ||  || 15 ago 2009 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 264011 ||  || 13 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 264012 ||  || 15 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 264013 ||  || 10 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 264014 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 264015 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 264016 ||  || 14 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 264017 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 264018 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 264019 ||  || 2 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 264020 Stuttgart ||  || 17 ago 2009 || Tzec Maun || E. Schwab || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 264021 ||  || 17 ago 2009 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 264022 ||  || 16 ago 2009 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 264023 ||  || 19 ago 2009 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 264024 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 264025 ||  || 21 ago 2009 || Skylive || F. Tozzi || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 264026 ||  || 22 ago 2009 || Sandlot || G. Hug || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 264027 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 264028 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 264029 ||  || 20 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Juno || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 264030 ||  || 18 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Juno || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 264031 ||  || 23 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 264032 ||  || 23 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Ursula || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 264033 Boris-Mikhail ||  || 26 ago 2009 || Plana || F. Fratev || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 264034 ||  || 24 ago 2009 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 264035 ||  || 26 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 264036 ||  || 22 ago 2009 || Tiki || N. Teamo || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 264037 ||  || 19 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Brangane || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 264038 ||  || 27 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 264039 ||  || 18 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 264040 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 264041 ||  || 10 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 264042 ||  || 14 set 2009 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 264043 ||  || 10 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 264044 ||  || 14 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 264045 Heinerklinkrad ||  || 13 set 2009 || ESA OGS || M. Busch, R. Kresken || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 264046 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 264047 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=048 bgcolor=#88F2FF
| 264048 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 264049 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=050 bgcolor=#88F2FF
| 264050 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=051 bgcolor=#88F2FF
| 264051 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 264052 ||  || 15 set 2009 || LightBuckets || LightBuckets Obs. || — || 
|-id=053 bgcolor=#88F2FF
| 264053 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 264054 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=055 bgcolor=#88F2FF
| 264055 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 264056 ||  || 19 set 2009 || Altschwendt || W. Ries || — || 
|-id=057 bgcolor=#88F2FF
| 264057 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 264058 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=059 bgcolor=#88F2FF
| 264059 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=060 bgcolor=#88F2FF
| 264060 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 264061 Vitebsk ||  || 23 set 2009 || Tzec Maun || V. Nevski || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 264062 ||  || 23 set 2009 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 264063 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 264064 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#88F2FF
| 264065 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=066 bgcolor=#88F2FF
| 264066 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 264067 ||  || 19 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#88F2FF
| 264068 ||  || 19 set 2009 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius || Vesta || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 264069 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 264070 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=071 bgcolor=#88F2FF
| 264071 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 264072 ||  || 26 set 2009 || Wildberg || R. Apitzsch || — || 
|-id=073 bgcolor=#88F2FF
| 264073 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=074 bgcolor=#88F2FF
| 264074 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=075 bgcolor=#88F2FF
| 264075 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=076 bgcolor=#88F2FF
| 264076 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 264077 Dluzhnevskaya ||  || 24 set 2009 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 264078 ||  || 24 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 264079 ||  || 16 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 264080 ||  || 16 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 264081 ||  || 16 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 264082 ||  || 18 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=083 bgcolor=#88F2FF
| 264083 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=084 bgcolor=#88F2FF
| 264084 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=085 bgcolor=#88F2FF
| 264085 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=086 bgcolor=#88F2FF
| 264086 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=087 bgcolor=#88F2FF
| 264087 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 264088 ||  || 16 set 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=089 bgcolor=#88F2FF
| 264089 ||  || 21 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 264090 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 264091 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 264092 ||  || 25 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 264093 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#88F2FF
| 264094 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 264095 ||  || 25 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 264096 ||  || 26 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 264097 ||  || 27 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 264098 ||  || 28 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 264099 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#88F2FF
| 264100 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|}

264101–264200 

|-bgcolor=#88F2FF
| 264101 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 264102 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#88F2FF
| 264103 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 264104 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 264105 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 264106 ||  || 19 set 2009 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 264107 ||  || 28 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 264108 ||  || 24 set 2009 || Hibiscus || N. Teamo || — || 
|-id=109 bgcolor=#88F2FF
| 264109 ||  || 22 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Vesta || 
|-id=110 bgcolor=#88F2FF
| 264110 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 264111 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 264112 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 264113 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=114 bgcolor=#88F2FF
| 264114 ||  || 26 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 264115 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=116 bgcolor=#88F2FF
| 264116 ||  || 27 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 264117 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 264118 ||  || 26 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=119 bgcolor=#88F2FF
| 264119 ||  || 13 out 2009 || Mayhill || A. Lowe || Vesta || 
|-id=120 bgcolor=#88F2FF
| 264120 ||  || 14 out 2009 || Nazaret || G. Muler || Vesta || 
|-id=121 bgcolor=#88F2FF
| 264121 ||  || 2 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 264122 ||  || 12 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=123 bgcolor=#88F2FF
| 264123 ||  || 18 set 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 264124 ||  || 9 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=125 bgcolor=#88F2FF
| 264125 ||  || 14 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Vesta || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 264126 ||  || 15 out 2009 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 264127 ||  || 12 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 264128 ||  || 15 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 264129 ||  || 15 out 2009 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=130 bgcolor=#88F2FF
| 264130 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 264131 Bornim ||  || 19 out 2009 || Inastars || B. Thinius || — || 
|-id=132 bgcolor=#88F2FF
| 264132 ||  || 17 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Vesta || 
|-id=133 bgcolor=#88F2FF
| 264133 ||  || 17 out 2009 || La Cañada || J. Lacruz || Vesta || 
|-id=134 bgcolor=#88F2FF
| 264134 ||  || 16 out 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=135 bgcolor=#88F2FF
| 264135 ||  || 22 out 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 264136 ||  || 17 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 264137 ||  || 22 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=138 bgcolor=#88F2FF
| 264138 ||  || 21 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=139 bgcolor=#88F2FF
| 264139 ||  || 21 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 264140 ||  || 24 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=141 bgcolor=#88F2FF
| 264141 ||  || 24 out 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 264142 ||  || 22 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 264143 ||  || 16 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=144 bgcolor=#88F2FF
| 264144 ||  || 18 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Vesta || 
|-id=145 bgcolor=#88F2FF
| 264145 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 264146 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=147 bgcolor=#88F2FF
| 264147 ||  || 16 out 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 264148 ||  || 27 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 264149 ||  || 26 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=150 bgcolor=#88F2FF
| 264150 Dolops ||  || 10 nov 2009 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || Vesta || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 264151 ||  || 14 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=152 bgcolor=#E3E3E3
| 264152 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=153 bgcolor=#88F2FF
| 264153 ||  || 11 nov 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=154 bgcolor=#88F2FF
| 264154 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=155 bgcolor=#88F2FF
| 264155 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=156 bgcolor=#88F2FF
| 264156 ||  || 17 nov 2009 || Tzec Maun || D. Chestnov, A. Novichonok || Vesta || 
|-id=157 bgcolor=#88F2FF
| 264157 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 264158 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 264159 ||  || 8 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 264160 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 264161 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 264162 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 264163 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=164 bgcolor=#88F2FF
| 264164 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 264165 Poehler ||  || 14 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=166 bgcolor=#88F2FF
| 264166 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 264167 ||  || 21 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 264168 ||  || 14 fev 2010 || Desert Moon || B. L. Stevens || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 264169 ||  || 12 fev 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 264170 ||  || 13 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 264171 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 264172 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 264173 ||  || 15 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 264174 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 264175 ||  || 17 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 264176 ||  || 16 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 264177 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 264178 ||  || 5 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 264179 ||  || 12 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 264180 ||  || 12 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 264181 ||  || 13 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 264182 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 264183 ||  || 12 mar 2010 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 264184 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 264185 ||  || 15 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 264186 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 264187 ||  || 16 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 264188 ||  || 18 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 264189 ||  || 16 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 264190 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 264191 ||  || 5 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 264192 ||  || 8 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 264193 ||  || 8 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 264194 ||  || 8 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 264195 ||  || 26 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 264196 ||  || 5 mai 2010 || Nogales || Tenagra II Obs. || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 264197 ||  || 7 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 264198 ||  || 7 mai 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 264199 ||  || 8 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 264200 ||  || 20 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

264201–264300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 264201 ||  || 4 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 264202 ||  || 19 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 264203 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 264204 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 264205 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 264206 ||  || 28 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 264207 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 264208 ||  || 21 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 264209 ||  || 30 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 264210 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 264211 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 264212 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 264213 ||  || 13 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 264214 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 264215 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 264216 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 264217 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#FFDAB5
| 264218 ||  || 1 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 264219 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 264220 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 264221 ||  || 31 jul 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 264222 ||  || 17 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 264223 ||  || 23 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 264224 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 264225 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 264226 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 264227 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 264228 ||  || 22 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 264229 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 264230 ||  || 31 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 264231 ||  || 7 nov 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 264232 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=233 bgcolor=#FFDAB5
| 264233 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 264234 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 264235 ||  || 16 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 264236 ||  || 19 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 264237 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 264238 ||  || 29 jul 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 264239 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 264240 ||  || 15 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 264241 ||  || 10 nov 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#FFDAB5
| 264242 ||  || 28 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 264243 ||  || 9 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 264244 ||  || 17 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 264245 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 264246 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 264247 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 264248 || 2176 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 264249 || 4539 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 264250 || 1447 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 264251 || 3301 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 264252 || 4205 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 264253 || 1104 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 264254 || 2259 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 264255 || 2323 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 264256 || 3031 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 264257 || 4114 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 264258 || 4232 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 264259 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 264260 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 264261 ||  || 6 mar 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 264262 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 264263 ||  || 31 dez 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 264264 ||  || 1 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 264265 ||  || 1 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 264266 ||  || 25 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 264267 ||  || 21 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 264268 ||  || 18 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 264269 ||  || 23 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 264270 ||  || 20 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 264271 ||  || 25 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 264272 ||  || 14 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 264273 ||  || 15 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 264274 ||  || 15 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#FFDAB5
| 264275 ||  || 27 dez 1996 || Modra || Modra Obs. || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 264276 ||  || 8 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 264277 ||  || 5 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 264278 ||  || 28 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 264279 ||  || 30 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 264280 ||  || 22 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 264281 ||  || 23 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 264282 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 264283 ||  || 28 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 264284 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#FFDAB5
| 264285 || 1998 QM || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 264286 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 264287 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 264288 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 264289 ||  || 20 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 264290 ||  || 20 set 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 264291 ||  || 21 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 264292 ||  || 23 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 264293 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 264294 ||  || 12 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 264295 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 264296 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 264297 ||  || 10 nov 1998 || Caussols || ODAS || Mitidika || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 264298 ||  || 16 nov 1998 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 264299 ||  || 10 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 264300 ||  || 22 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

264301–264400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 264301 ||  || 13 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 264302 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 264303 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 264304 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 264305 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 264306 ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 264307 ||  || 9 jun 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=308 bgcolor=#FFD5EA
| 264308 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 264309 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=310 bgcolor=#FFDAB5
| 264310 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 264311 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 264312 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 264313 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 264314 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 264315 ||  || 13 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 264316 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 264317 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 264318 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 264319 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 264320 ||  || 8 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 264321 ||  || 14 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 264322 ||  || 9 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 264323 ||  || 15 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 264324 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 264325 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 264326 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 264327 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 264328 ||  || 20 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 264329 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 264330 ||  || 16 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 264331 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 264332 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 264333 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 264334 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 264335 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 264336 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 264337 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 264338 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 264339 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 264340 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#FFDAB5
| 264341 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 264342 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 264343 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 264344 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 264345 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 264346 ||  || 11 dez 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 264347 ||  || 13 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 264348 ||  || 15 dez 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 264349 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=350 bgcolor=#FFDAB5
| 264350 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 264351 ||  || 4 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 264352 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 264353 ||  || 27 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 264354 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 264355 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 264356 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#FFD5EA
| 264357 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 264358 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 264359 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 264360 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 264361 ||  || 27 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 264362 ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 264363 ||  || 31 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 264364 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 264365 ||  || 8 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 264366 ||  || 8 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 264367 ||  || 5 fev 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie || Brangane || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 264368 ||  || 5 fev 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 264369 ||  || 3 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 264370 ||  || 26 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 264371 ||  || 26 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 264372 ||  || 26 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 264373 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 264374 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 264375 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 264376 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 264377 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 264378 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 264379 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 264380 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 264381 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 264382 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 264383 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 264384 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 264385 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 264386 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=387 bgcolor=#88F2FF
| 264387 ||  || 26 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 264388 ||  || 27 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 264389 ||  || 27 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 264390 ||  || 27 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 264391 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 264392 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 264393 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 264394 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 264395 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 264396 ||  || 3 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 264397 ||  || 12 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 264398 ||  || 10 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 264399 ||  || 11 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 264400 ||  || 11 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

264401–264500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 264401 ||  || 1 mar 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 264402 ||  || 30 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 264403 ||  || 26 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 264404 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 264405 ||  || 4 abr 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 264406 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 264407 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 264408 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 264409 ||  || 8 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 264410 ||  || 5 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 264411 ||  || 30 abr 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 264412 ||  || 28 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 264413 ||  || 5 jun 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 264414 ||  || 29 jul 2000 || Lake Tekapo || Mount John Obs. || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 264415 ||  || 1 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 264416 ||  || 1 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 264417 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 264418 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 264419 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 264420 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 264421 ||  || 29 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 264422 ||  || 21 ago 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 264423 ||  || 31 ago 2000 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 264424 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 264425 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 264426 ||  || 3 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 264427 ||  || 2 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 264428 ||  || 3 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 264429 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 264430 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#FFDAB5
| 264431 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 264432 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 264433 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 264434 ||  || 25 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 264435 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 264436 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 264437 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 264438 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 264439 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 264440 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 264441 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 264442 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 264443 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 264444 ||  || 30 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 264445 ||  || 23 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 264446 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 264447 ||  || 2 out 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 264448 ||  || 4 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 264449 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 264450 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 264451 ||  || 29 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 264452 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 264453 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 264454 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 264455 ||  || 25 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 264456 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 264457 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 264458 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 264459 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#FFDAB5
| 264460 ||  || 15 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 264461 ||  || 15 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 264462 ||  || 16 fev 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 264463 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 264464 ||  || 16 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 264465 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 264466 ||  || 16 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 264467 ||  || 20 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 264468 ||  || 26 mar 2001 || Cerro Tololo || DLS || Chloris || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 264469 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 264470 ||  || 23 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 264471 ||  || 22 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 264472 ||  || 20 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 264473 ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || SKADS || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 264474 Rogerclark ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || SKADS || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 264475 ||  || 13 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 264476 Aepic || 2001 HP || 16 abr 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran Obs. || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 264477 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 264478 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 264479 ||  || 27 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 264480 ||  || 14 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 264481 ||  || 18 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 264482 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 264483 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 264484 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 264485 ||  || 17 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 264486 ||  || 27 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 264487 ||  || 27 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 264488 ||  || 1 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 264489 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 264490 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 264491 ||  || 15 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 264492 ||  || 14 ago 2001 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 264493 ||  || 15 ago 2001 || Ondřejov || Ondřejov Obs. || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 264494 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 264495 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 264496 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 264497 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 264498 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 264499 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 264500 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

264501–264600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 264501 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 264502 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 264503 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 264504 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 264505 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 264506 ||  || 31 ago 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 264507 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 264508 ||  || 26 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 264509 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 264510 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 264511 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 264512 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 264513 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 264514 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 264515 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 264516 ||  || 25 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 264517 ||  || 20 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 264518 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#FFDAB5
| 264519 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 264520 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 264521 ||  || 9 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 264522 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 264523 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 264524 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 264525 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 264526 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 264527 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 264528 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 264529 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 264530 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 264531 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#FAFAFA
| 264532 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 264533 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 264534 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 264535 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 264536 || 2001 SR || 17 set 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 264537 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 264538 ||  || 18 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 264539 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 264540 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 264541 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 264542 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 264543 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 264544 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 264545 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 264546 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 264547 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 264548 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 264549 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 264550 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 264551 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 264552 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 264553 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 264554 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 264555 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 264556 ||  || 25 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 264557 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 264558 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 264559 ||  || 22 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 264560 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 264561 ||  || 25 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 264562 ||  || 6 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 264563 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 264564 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 264565 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 264566 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 264567 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 264568 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 264569 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 264570 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 264571 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 264572 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 264573 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 264574 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 264575 ||  || 15 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 264576 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 264577 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 264578 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 264579 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 264580 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 264581 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 264582 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 264583 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=584 bgcolor=#F1F1F1
| 264584 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 264585 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 264586 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 264587 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 264588 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 264589 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 264590 ||  || 13 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 264591 ||  || 13 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 264592 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 264593 ||  || 8 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 264594 ||  || 19 out 2001 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 264595 ||  || 24 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Juno || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 264596 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 264597 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 264598 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 264599 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 264600 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

264601–264700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 264601 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 264602 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 264603 ||  || 16 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 264604 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 264605 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 264606 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 264607 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 264608 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 264609 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 264610 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 264611 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 264612 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 264613 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 264614 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 264615 ||  || 19 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 264616 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 264617 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 264618 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 264619 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 264620 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 264621 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 264622 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 264623 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 264624 ||  || 12 nov 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 264625 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 264626 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 264627 ||  || 12 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 264628 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 264629 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 264630 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 264631 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 264632 ||  || 18 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 264633 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 264634 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 264635 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 264636 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 264637 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 264638 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 264639 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 264640 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 264641 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 264642 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 264643 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 264644 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 264645 ||  || 7 dez 2001 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 264646 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 264647 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 264648 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 264649 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 264650 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 264651 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 264652 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 264653 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 264654 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 264655 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 264656 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 264657 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 264658 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 264659 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 264660 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 264661 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 264662 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 264663 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 264664 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 264665 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 264666 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 264667 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 264668 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 264669 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 264670 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 264671 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 264672 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 264673 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 264674 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 264675 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 264676 ||  || 5 dez 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 264677 ||  || 23 dez 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 264678 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 264679 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 264680 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 264681 ||  || 18 dez 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 264682 ||  || 19 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 264683 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 264684 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 264685 ||  || 22 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 264686 ||  || 22 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 264687 ||  || 20 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 264688 ||  || 6 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 264689 ||  || 12 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 264690 ||  || 7 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 264691 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 264692 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 264693 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 264694 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 264695 ||  || 12 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 264696 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 264697 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 264698 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 264699 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 264700 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

264701–264800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 264701 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 264702 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 264703 ||  || 15 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 264704 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 264705 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 264706 ||  || 10 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 264707 ||  || 13 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 264708 ||  || 13 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 264709 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 264710 ||  || 13 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 264711 ||  || 10 jan 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 264712 ||  || 20 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 264713 ||  || 19 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 264714 ||  || 19 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 264715 ||  || 20 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 264716 ||  || 21 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 264717 ||  || 2 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 264718 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 264719 ||  || 4 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 264720 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 264721 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 264722 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 264723 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 264724 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 264725 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 264726 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 264727 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 264728 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 264729 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 264730 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 264731 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 264732 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 264733 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 264734 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 264735 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 264736 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 264737 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 264738 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 264739 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 264740 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 264741 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 264742 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 264743 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 264744 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 264745 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 264746 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 264747 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 264748 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 264749 ||  || 13 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 264750 ||  || 9 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 264751 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 264752 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 264753 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 264754 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 264755 ||  || 20 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 264756 ||  || 16 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 264757 ||  || 7 mar 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 264758 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 264759 ||  || 10 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 264760 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 264761 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 264762 ||  || 13 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 264763 ||  || 9 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 264764 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 264765 ||  || 15 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 264766 ||  || 19 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 264767 ||  || 18 mar 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 264768 ||  || 19 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 264769 ||  || 31 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=770 bgcolor=#88F2FF
| 264770 ||  || 20 mar 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 264771 ||  || 15 abr 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 264772 ||  || 9 abr 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 264773 ||  || 11 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 264774 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 264775 ||  || 13 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 264776 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 264777 ||  || 14 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 264778 ||  || 1 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 264779 ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 264780 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 264781 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 264782 ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 264783 ||  || 29 mai 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 264784 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 264785 ||  || 14 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 264786 ||  || 8 jun 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 264787 ||  || 16 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 264788 ||  || 18 jun 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 264789 ||  || 16 jun 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 264790 ||  || 1 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=791 bgcolor=#FFDAB5
| 264791 ||  || 2 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 264792 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 264793 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 264794 ||  || 13 jul 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 264795 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 264796 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 264797 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 264798 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 264799 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 264800 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

264801–264900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 264801 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 264802 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 264803 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 264804 ||  || 4 ago 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 264805 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 264806 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 264807 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 264808 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 264809 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 264810 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 264811 ||  || 13 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 264812 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 264813 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 264814 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 264815 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 264816 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 264817 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 264818 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 264819 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 264820 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 264821 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 264822 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 264823 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 264824 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || Mitidika || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 264825 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 264826 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 264827 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 264828 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 264829 ||  || 16 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 264830 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 264831 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 264832 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 264833 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 264834 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 264835 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=836 bgcolor=#FAFAFA
| 264836 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 264837 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 264838 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 264839 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 264840 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 264841 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 264842 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 264843 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 264844 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 264845 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 264846 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 264847 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 264848 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 264849 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 264850 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 264851 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 264852 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 264853 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 264854 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 264855 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 264856 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 264857 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 264858 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 264859 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 264860 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 264861 ||  || 8 set 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 264862 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 264863 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 264864 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 264865 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 264866 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 264867 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 264868 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 264869 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 264870 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 264871 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 264872 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 264873 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 264874 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 264875 ||  || 11 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 264876 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 264877 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 264878 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 264879 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 264880 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 264881 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 264882 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 264883 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 264884 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 264885 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 264886 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 264887 ||  || 16 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 264888 ||  || 16 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 264889 ||  || 16 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 264890 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 264891 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 264892 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 264893 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 264894 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 264895 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 264896 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 264897 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 264898 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 264899 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 264900 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

264901–265000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 264901 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 264902 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 264903 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 264904 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 264905 ||  || 3 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 264906 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 264907 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 264908 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 264909 ||  || 9 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 264910 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 264911 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 264912 ||  || 3 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 264913 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 264914 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 264915 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 264916 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 264917 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 264918 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 264919 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 264920 ||  || 12 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 264921 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 264922 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 264923 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 264924 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 264925 ||  || 28 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 264926 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 264927 ||  || 31 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 264928 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 264929 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 264930 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 264931 ||  || 4 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=932 bgcolor=#FFDAB5
| 264932 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 264933 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 264934 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 264935 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 264936 ||  || 5 nov 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 264937 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 264938 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 264939 ||  || 11 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 264940 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 264941 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 264942 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || Chloris || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 264943 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 264944 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 264945 ||  || 11 nov 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 264946 ||  || 14 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 264947 ||  || 5 nov 2002 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 264948 ||  || 7 nov 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 264949 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 264950 ||  || 28 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 264951 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 264952 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 264953 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 264954 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 264955 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 264956 ||  || 5 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 264957 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 264958 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 264959 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 264960 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 264961 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 264962 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 264963 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 264964 ||  || 27 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 264965 ||  || 30 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 264966 ||  || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 264967 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 264968 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 264969 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 264970 ||  || 11 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 264971 ||  || 10 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 264972 ||  || 25 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 264973 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 264974 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 264975 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 264976 ||  || 28 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 264977 ||  || 29 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 264978 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 264979 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 264980 ||  || 30 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 264981 ||  || 31 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 264982 ||  || 31 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 264983 ||  || 31 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 264984 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 264985 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 264986 ||  || 4 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 264987 ||  || 7 fev 2003 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 264988 ||  || 12 fev 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 264989 ||  || 21 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 264990 ||  || 22 fev 2003 || Kleť || Kleť Obs. || Juno || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 264991 ||  || 24 fev 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 264992 ||  || 24 fev 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=993 bgcolor=#FFD5EA
| 264993 ||  || 26 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 264994 ||  || 21 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 264995 ||  || 22 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 264996 ||  || 5 mar 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 264997 ||  || 5 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 264998 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 264999 ||  || 6 mar 2003 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 265000 ||  || 7 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (260001)–(265000) (IAU Minor Planet Center)

264